

Geografia 
 O'Donnell – centro abitato del Texas
 O'Donnell Peak – picco dell'Antartico, situato 9 km a ovest del Joice Icefall

Persone 
 Andy O'Donnell – ex cestista statunitense
 Ann O'Donnell – ex schermitrice statunitense
 Cathy O'Donnell – attrice cinematografica, teatrale e televisiva statunitense
 Chris O'Donnell –  attore e produttore cinematografico statunitense
 Damien O'Donnell – regista irlandese
 Daniel O'Donnell – cantante irlandese
 Elliott O'Donnell – scrittore britannico
 Enrique José O'Donnell – generale spagnolo di origine irlandese
 James J. O'Donnell – architetto statunitense
 Jamie-Lee O'Donnell – attrice nordirlandese
 Keir O'Donnell – attore, sceneggiatore e produttore cinematografico australiano
 Leopoldo O'Donnell – politico spagnolo
 Luke O'Donnell – rugbista a 13 australiano
 Maximilian Karl Lamoral O'Donnell – militare austriaco di famiglia discendente dalla nobiltà irlandese
 Mark O'Donnell – umorista e scrittore statunitense
 Neil O'Donnell – ex giocatore di football americano statunitense
 Norah O'Donnell – giornalista statunitense
 Pat O'Donnell – giocatore di football americano statunitense
 Patrick Joseph O'Donnell – cardinale e arcivescovo cattolico irlandese
 Phil O'Donnell – calciatore scozzese, di ruolo centrocampista
 Red Hugh O'Donnell – nobile irlandese
 Roger O'Donnell – pianista e tastierista inglese
 Rosie O'Donnell – attrice, conduttrice televisiva, autrice televisiva e attivista per i diritti delle persone LGBT statunitense
 Ryan O'Donnell – cantante e attore inglese
 Spec O'Donnell – attore statunitense
 Stephen O'Donnell – calciatore irlandese
 Stephen O'Donnell (1983) – calciatore scozzese
 Stephen O'Donnell (1992) – calciatore scozzese
 Timothy O'Donnell – triatleta statunitense

Altro 
 Campo de O'Donnell – antico stadio di calcio spagnolo
 O'Donnell – antica famiglia reale irlandese
 O'Donnell – stazione della metropolitana di Madrid
 The Rosie O'Donnell Show – talk show statunitense

Pagine correlate 
 Martin O'Donnell